Мираброр Зуфарович Усманов (; 4 июля 1947; Ташкент, Узбекская ССР, СССР — 15 марта 2019) — узбекский государственный, политический и спортивный деятель, президент Национального олимпийского комитета Узбекистана, Федерации футбола Узбекистана и Федерации футбола Центральной Азии, сенатор (2005—2010).

Биография 
Родился 4 июля 1947 году в Ташкенте. В 1978 году окончил Самаркандский кооперативный институт, по специальности экономист.

С 1961 по 1967 год — повар шестого разряда ресторана «Бахор» в Ташкенте. В 1970 году — заведующий по производству ресторана «Гулистон» в Ташкенте. С 1970 по 1986 год — директор ресторанов «Дустлик» и «Зарафшан», директор треста ресторанов Ташкента. С 1986 по 1990 год — начальник Главного управления общественного питания исполкома Ташкента.

С 1990 по 1992 год — министр торговли Республики Узбекистан. С 1992 по 1994 год — председатель компании «Узбексавдо». С 1994 по 2005 год — заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан — курирующий отрасли торговли.

С 2005 по 2010 год — сенатор, работающий на постоянной основе в Комитете Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по внешнеполитическим вопросам.

C 2006 по 2017 год — президент Федерации футбола Узбекистана.

C 2013 по 2017 год — президент Национального олимпийского комитета Узбекистана.

С 2015 по 2017 год — президент Федерации футбола Центральной Азии.

Скончался 15 марта 2019 года.

Награды 
 Орден «Мехнат шухрати» (1995)
 Почетная грамота Республики Узбекистан (1997)
 Памятный знак «Узбекистон мустакиллигига 15 йил» (2006)
 Орден «Фидокорона хизматлари учун» (2007)
 Орден «Эл-юрт Хурмати» (2011)
 Орден ФИФА «За заслуги» (2014)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте парламента Узбекистана
 Официальный сайт Федерации футбола Узбекистана

Министры Узбекистана
Сенаторы Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Президенты НОК Узбекистана